Несмещённая оце́нка в математической статистике — это точечная оценка, математическое ожидание которой равно оцениваемому параметру.

Определение 

Пусть  — выборка из распределения, зависящего от параметра  Тогда оценка  называется несмещённой, если
 ,
где
  — математическое ожидание;
  — квантор всеобщности.
В противном случае оценка называется смещённой, и случайная величина  называется её смеще́нием.

Примеры 

 Выборочное среднее  является несмещённой оценкой математического ожидания , так как если , , то .

 Пусть независимые случайные величины  имеют конечную дисперсию . Построим оценки
  — выборочная дисперсия,
и
  — исправленная выборочная дисперсия.
Тогда  является смещённой, а  несмещённой оценками параметра . Смещённость  можно доказать следующим образом.

Пусть  и  — среднее и его оценка соответственно, тогда:
 
Добавив и отняв , а затем сгрупировав слагаемые, получим:
 
Возведём в квадрат и получим:
 
Заметив, что , получим:
 
Учитывая, что
  (свойство математического ожидания);
  — дисперсия;
 , т.к. , учитывая, что  и  независимые и , т.е. ,
получим:

Литература и некоторые ссылки
M. G. Kendall. "The advanced theory of statistics (vol. I). Distribution theory (2nd edition)". Charles Griffin & Company Limited, 1945.
M. G. Kendall and A. Stuart. "The advanced theory of statistics (vol. II). Inference and relationship (2nd edition)". Charles Griffin & Company Limited, 1967.
A. Papoulis. Probability, random variables, and stochastic processes (3rd edition). McGrow-Hill Inc., 1991.
G. Saporta. "Probabilités, analyse des données et statistiques". Éditions Technip, Paris, 1990.
J. F. Kenney and E. S. Keeping. Mathematics of Statistics. Part I & II. D. Van Nostrand Company, Inc., 1961, 1959.
I. V. Blagouchine and E. Moreau: "Unbiased Adaptive Estimations of the Fourth-Order Cumulant for Real Random Zero-Mean Signal", IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 57, no. 9, pp. 3330–3346, September 2009.
An Illuminating Counterexample

Математическая статистика